

Patronyme 
 Louis Maeterlinck (1846–1926) est un artiste peintre belge.
 Maurice Maeterlinck (1862–1949) est un écrivain belge.

Autres 
 Avenue, boulevard et 
 Le palais Maeterlinck est un domaine façade maritime situé sur le cap de Nice.
 Hommage au théâtre de Maurice Maeterlinck, peinture monumentale du peintre belge Fernand Allard l'Olivier.